Deja kan syfta på följande:
 Deja, en benämning på en kvinnlig träl under yngre järnåldern
 DEJA, förkortning för Delegationen för jämställdhet i skolan, en statlig utredning 2008–2010

Geografi

Albanien 

 Maja e Dejës (bergstopp), Dibër prefektur, 
 Mali i Dejës, bergskedja, Dibër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar